Carretera federal hace referencia a varios artículos:

Bundesstraße, carretera federal en Alemania.
Carretera transcanadiense, red federal de carreteras en Canadá.
Red de Carreteras Federales de Estados UnidosRed de Carreteras Federales de México.
Autopistas federales de Rusia, red de carreteras de propiedad federal en Rusia.